A Jupiler League 1923–1924-es szezonja volt a bajnokság huszonnegyedik kiírása. A bajnokságban 14 csapat vett részt, a győztes a Beerschot lett. Ez volt a klub második bajnoki címe.

Végeredmény

Jupiler League
Belga 1
Belga 1